Die 21. Champions Trophy der Damen im Hockey fand vom 29. November bis zum 7. Dezember 2014 in Mendoza (Argentinien) statt.

Teilnehmer 
Die Teilnehmer waren der Gastgeber und die Top 5 der Champions Trophy der Damen 2012 sowie der Gewinner der Champions Challenge 2014. Das Feld wurde durch zwei Länder (China und Neuseeland), die durch den Vorstand der Fédération Internationale de Hockey (FIH) bestimmt wurden, ergänzt.

   (Titelverteidiger und Gastgeber)
  (für England: 2. Champions-Trophy 2012)
  (Olympiasieger 2012 und 3. Champions-Trophy 2012)
  (4. Champions-Trophy 2012)
  (5. Champions-Trophy 2012)
  (Gewinner Champions-Challenge 2012)
  (Wildcard durch die FIH)
   (Wildcard durch die FIH)

Ergebnisse 
Die Zeitangaben der Spiele sind Ortszeit.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Endrunde

Viertelfinale

Spiele um Platz 5 bis 8

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Auszeichnungen 
 Beste Torschützen: Jodie Kenny, Carla Rebecchi (jeweils 5 Tore)
 Beste Spielerin: Luciana Aymar
 Beste Torhüterin: Belén Succi
 Beste Nachwuchsspielerin: Xan de Waard

Quellen 

2014
Hockey 2014
Sportveranstaltung in Mendoza (Argentinien)
Hockeywettbewerb in Argentinien